Първият турнир от Про Чалъндж серииите се проведе на от 28 до 30 юли 2009 г. в Нортън снукър център в Лийдс, Англия. То бе спечелен от Стивън Магуайър, който надигра Алан МакМанъс с 5 - 2 фрейма.

Награден фонд 
Победител: £ 5000
Финалист: £ 2500
Полуфиналисти: £ 1500
Четвъртфиналисти: £ 500
Осминафиналисти: £ 250
Най-голям брейк: £ 500

Резултати

Финал

Сенчъри брекове 
 128  Дейв Харолд
 127  Кен Дохърти
 115  Рики Уолдън
 100  Том Форд

Външни препратки 
 Снимки от Про Чалъндж серииите - 1 турнир

Състезания по снукър
Снукър в Англия
Спорт в Лийдс